Ethusina är ett släkte av kräftdjur. Ethusina ingår i familjen Dorippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Ethusina